Desa Palasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 108,12), Jawa Barat, 
 Desa Palasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,67), Jawa Barat, 
 Desa Palasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,03), Jawa Barat, 
 Desa Palasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,66, long 106,79), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar